Lenz József (1897–1965) magyar nagykereskedő, kereskedelmi tanácsos, földbirtokos
Lenz József (1922–1942) katona,  az azonos nevű nagykereskedő fia